Viessmann:

 Viessmann — торговая марка, под которой производятся системы отопления, охлаждения и промышленные системы.
 Viessmann Modelltechnik GmbH — производитель аксессуаров для железнодорожных моделей.